

Aziende
 Kinder – linea di prodotti dell'azienda italiana Ferrero

Geografia
 Regno Unito
 Kinder – fiume del Derbyshire
 Stati Uniti d'America
 Kinder – località della Contea di Johnson (Indiana)
 Kinder – villaggio della parrocchia di Allen (Louisiana)
 Kinder – località della Contea di Lincoln (Virginia Occidentale)

Musica
 Kinder des Himmels – primo album solistico del rapper austriaco Nazar
 Für Kinder – raccolta del musicista Bela Bartok (1881-1846) formata da due fascicoli di complessivi 85 pezzi (ridotti a 79 in una seconda edizione del 1939) internamente costituiti da elaborazioni pianistiche di canzoni ungheresi e slovacche

Persone
 Christian Kinder – giurista tedesco
 Ellis Kinder – giocatore di baseball statunitense
 Ernst Kinder – teologo luterano tedesco
 Hermann Kinder – scrittore tedesco
 John Kinder Labatt – fondatore della Labatt
 Manfred Kinder – atleta tedesco
 Peter Kinder – politico statunitense
 Vladimír Kinder – calciatore slovacco
 Alvaro/B-boy Kinder – ballerino

Sport
 Kinder Bologna – società di pallacanestro italiana

Altri progetti